Курковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Курковичи — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Курковичи — село в Стародубском районе Брянской области.